VideoGames & Computer Entertainment (сокращенно VG&CE) - американский журнал, специализированный освещению видеоигр на компьютерах, домашних консолях и аркадах. Он издавался компанией LFP, Inc. с конца 1980-х до середины 1990-х годов, предлагая обзоры игр, анонсы, игровые стратегии и чит-коды, а также освещение общей индустрии. VG & CE также был одним из первых журналов, освещавших как консольные, так и компьютерные игры. Журнал ежегодно присуждал награды в различных категориях, разделенных между лучшими домашними видеоиграми и компьютерными видеоиграми. В журнале были представлены оригинальные работы Алана Хантера и других внештатных художников.

История 
VG&CE начиналась как дочернее предприятие ANALOG Computing, журнала, издаваемого LFP и посвященного 8-разрядному семейству домашних компьютеров Atari.

VG & CE был основан в LFP Ли Х.Паппасом (издателем) с Энди Эдди в качестве исполнительного редактора (Эдди был внештатным автором первого номера журнала, обложка которого была датирована декабрем 1988 года, незадолго до переезда в Калифорнию в сентябре 1988 года, чтобы стать его редактором перед первым выпуском выйди на улицу. Во время пребывания Эдди в журнале никто не числился главным редактором просто из-за странных решений персонала о присвоении титулов). Среди авторов были Арни Кац и Билл "Игровой доктор" Кункель, соучредители первого журнала о видеоиграх Electronic Games. Главный редактор Tips & Tricks Крис Бьениек был заместителем редактора VG&CE. Главный редактор Computer Player Майк Давила был заместителем редактора, а затем исполнительным редактором VG&CE. Писатель Knights of Xentar Дэвид Московиц также был заместителем редактора VG &CE во время пребывания Эдди/Давилы/Бьениека в должности.

VideoGames - The Ultimate Gaming Magazine 

Журнал был переименован в VideoGames - The Ultimate Gaming Magazine, начиная с сентябрьского выпуска 1993 года, и прекратил освещение компьютерных игр. 
Стремясь конкурировать с популярными в то время журналами, такой как GamePro, журнал был сделан более удобным для детей с яркими цветами, а в выпусках часто на обложке был напечатан чит для видеоигр с надписью "бесплатный код" (это закончилось в конце 1994 года). Большую часть этой эпохи Крис Гор был главным редактором и вел ежемесячную колонку новостей и сплетен "The Gore Score". Журнал прекратил свое издание в конце 1996 года, когда Ziff Davis купила VideoGames у LFP и закрыла бренд.

Выделенные журналы 
VG & CE выделила несколько других журналов по видеоиграм:

 TurboPlay (июнь/июль 1990 - август/сентябрь 1992) - журнал, выходящий раз в два месяца и посвященный аппаратному и программному обеспечению TurboGrafx-16.
 Tips & Tricks (февраль 1995 - август 2007) - игровой журнал, посвященный игровым стратегиям и чит-кодам. Концепция журнала была основана на разделах "Охота за пасхальными яйцами" и "Советы и рекомендации" в VG & CE, которые предлагали обширные коды и читы для видеоигр, а также стратегии "пошагового руководства", которые также предоставляла VG & CE.

Рекомендации

Ссылки 

 VideoGames и компьютерные развлечения. в worldcat.org
 VideoGames. в worldcat.org
 Интервью с бывшим заместителем редактора Крисом Бьениеком
 Журнал №21: Видеоигры и Компьютерные развлечения
 VideoGames и Компьютерные развлечения, обложки номеров с декабря 1988 по апрель 1990
 VideoGames и Сканы Компьютерных развлечений, PDF-репозиторий VG&CE
 Сканы VideoGames, PDF-репозиторий VG
 Архивные видеоигры Лучших игровых журналов в Интернет-архиве

Ежемесячные журналы США